In 2006/07 werd het 69e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. APOEL FC won de competitie voor 19e keer.

Stadions

Stand

Resultaten

Topscores

Kampioen 

Cypriotisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 2006/07